Иоганнес Минквиц ():
 Минквиц, Иоганнес (1812—1885) — немецкий филолог, писатель, поэт и переводчик.
 Минквиц, Иоганнес (1843—1901) — немецкий шахматист и литератор; редактор шахматного журнала «Deutsche Schachzeitung».